Суперліга Данії сезону 2012–2013 — 23-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Вдесяте чемпіоном став Копенгаген.

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 

2012-2013
Данія
Данія
2012 у Данії
2013 у Данії